Le terme Maison du Cornet s’applique à plusieurs édifices :
 la Maison du Cornet sur la Grand-Place de Bruxelles en Belgique ;
 la Maison du Cornet sur la Place de la Vieille Halle aux Blés à Bruxelles en Belgique.
 la Maison Cornet à Verviers en Belgique.
Homonymie